Alpen Cup w skokach narciarskich 2007/2008 – rozpoczął się 8 września 2007 w Berchtesgaden, a zakończył 9 marca 2008 w Pragelato. Cykl składał się z dwunastu konkursów, z czego dwa się nie odbyły. Od tego sezonu prawo uczestnictwa mieli również reprezentanci krajów wschodnioeuropejskich, tj. Bułgarzy, Czesi, Polacy, Rumuni, Słowacy i Węgrzy. Mogli oni wystawić do zawodów maksymalnie po czterech zawodników.

Cały cykl wygrał Austriak David Unterberger przed Niemcem Dannym Queckiem i kolejnym z Austriaków – Manuelem Poppingerem.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2007 w sportach zimowych
2008 w sportach zimowych
2007 w Europie
2008 w Europie
2008